Катарина Среботнік була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Ципора Обзилер.

Маріон Бартолі виграла титул, у фіналі перемігши Віру Звонарьову з рахунком 6–2, 6–2.

Сітка

Сіяні гравчині

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 http://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100013307 

WTA Auckland Open
2006